Настеј има више значења:

 Настеј (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Настеј (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику